HMAS Manoora je (bilo) ime več ladij Kraljeve avstralske vojne mornarice:
 HMAS Manoora (1935)
 HMAS Manoora (L 52)

Manoora